Becharof peut faire référence à : 
 Refuge faunique national Becharof, refuge faunique situé dans la Chaîne aléoutienne en Alaska.
 Lac Becharof, lac situé à l'intérieur du précédent.